Londontraktaten eller Londonaftalen kan have flere betydninger:

 Londontraktaten (1604) - en aftale, der afsluttede den engelske-spanske krig. 
 Londontraktaten (1827) - en aftale mellem Storbritannien, Frankrig og Rusland med henblik på afslutning af tyrkiske kamphandlinger i Grækenland
 Londontraktaten (1832) - en aftale efter Londonkonferencen i 1827 mellem Storbritannien, Frankrig og Rusland, der etablerede et uafhængigt Kongedømmet Grækenland
 Londontraktaten (1839) - en aftale, der anerkendte et uafhængigt og neutralt Belgien
 London-protokollen (1. og 2. Londonprotokol) - to aftaler (1850 og 1852), der afsluttede 1. Slesvigske krig
 Londontraktaten (1864) - en aftale, der overdrog de joniske øer til Grækenland
 Londontraktaten (1867) - en aftale, der garanterede Luxembourgs neutralitet
 Londontraktaten (1871) - en aftale mellem Preussen, Østrig, Rusland, Det Osmanniske Rige, Storbritannien og Italien om adgangen til Sortehavet
 Londontraktaten (1890) - en aftale mellem Storbritannien, Det Tyske Kejserrige og Portugal om territoriale krav i det sydlige Afrika
 Londontraktaten (1913) - en aftale, der afsluttede 1. Balkankrig
 Londontraktaten (1915) - en aftale mellem ententemagterne i Kongeriget Italien om Italiens indtræden i 1. verdenskrig på ententens side
 Londontraktaten (1949) - en aftale der grundlagde Europarådet
 Londontraktaten (1946) - en aftale der afsluttede det britiske mandat i Transjordan
 Londontraktaten (1953) - en aftale mellem Vesttyskland og Danmark om kompensation til Danmark for at have taget imod tyske flytningen under og efter 2. verdenskrig